Jean-Félix-Onésime Luquet (1810-1858),  architecte, évêque